

Patronyme 

 Damyean Dotson (1994-), joueur de basket-ball américain ;
 Devon Dotson (1999-), joueur de basket-ball américain ;
 Hassani Dotson (1997-), joueur de soccer américain.

Autres 
 Barrière de Dotson, barrière de glace en Antarctique occidental.

Patronyme américain